Jméno a příjmení Karel Mach má více nositelů:

 Karel Mach (1960) – český politik KDU-ČSL, poslanec ČNR a PSP, býv. náměstek min. zemědělství
 Karel Mach (1928) – český hokejista a fotbalista
 Karel Mach (1964) – český geolog